Cryptosula är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Ferdinand Canu och Ray Smith Bassler 1925. Cryptosula ingår i familjen Cryptosulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Cryptosula